Четрнаеста сезона Светског купа у алпском скијању је почела 5. децембра 1979. у Вал д'Изеру у Француској а завршена је 15. марта 1980. у Залбах-Хинтерглему у Аустрији. Победници у укупном поретку су били Андреас Венцел и Хани Венцел, обоје из Лихтенштајна.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 27 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Комбинација

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 28 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Комбинација

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1979.
Алпско скијање у 1980.